Ги́фу:
 Гифу — город в Японии
 Гифу — префектура в Японии
 Гифу — японский футбольный клуб
 замок Гифу